Loricata — группа животных без точного таксономического ранга, включающая в себя как современных крокодилов, так и многие ископаемые виды рептилий.

Этимология 
Научное название группы — Loricata, в переводе с латыни означает броня. 

Ранее этот эпитет использовался как научное название для отряда крокодилов, но после некоторых изменений в систематике отряда, за ним было закреплено научное название Crocodilia, а название Loricata осталось незадействованным. Позднее, в своих исследованиях американский палеонтолог Несбитт использовал его для обозначения группы, родственной попозаврам (Poposaurus) и объединяющей крокодилоподобных рептилий (Crocodylomorpha) и некоторые другие близкие к ним ископаемые виды.

Классификация

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

|.